Robinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Robinson House (Boulder County, Colorado), ID-Nr. 86000228
 Robinson House (Denver County, Colorado), ID-Nr. 03000003
 Robinson House (Delaware), ID-Nr. 71000225
 Robinson House (Illinois), ID-Nr. 92000046
 Robinson House (Maryland), ID-Nr. 09000782
 Robinson House (Berkshire County, Massachusetts), ID-Nr. 74002399
 Robinson House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 85001044
 Robinson House (Michigan), ID-Nr. 73002325
 Robinson House (Pennsylvania), ID-Nr. 77001196

Siehe auch:
 William Robinson House